Teora ima više značenja:
 Teora (Avelino)
 Teora (L'Akvila)